«Синдба́д» () — британский телесериал в жанрах боевик и приключения, выходящий на телеканале Sky1 с 8 июля 2012 года. Первый сезон содержит 12 эпизодов. Сделан компанией Impossible Pictures, той же компанией, что делала Walking with Dinosaurs и Primeval. Главного героя Синдбада исполнил Эллиот Найт. 27 февраля 2013 года Sky объявил о закрытии сериала после первого сезона.

Сюжет 
После того, как Синдбад случайно убил (на самом деле — не он) сына богатого и влиятельного лорда Акбари в кулачном бою, брата Синдбада убили по приказу Акбари у него на глазах — в качестве долга крови. Синдбаду удалось сбежать, однако его бабушка наложила на него проклятие с помощью ожерелья, которое должно послужить наказанием Синдбада за то, что по его вине погиб его брат. Проклятие состоит в том, что если Синдбад останется на суше дольше суток (одного дня и одной ночи), ожерелье задушит его. Это приводит к тому, что он отправляется в путешествие, где его ждут приключения, загадки и магия. Однако лорд Акбари всё ещё продолжает охоту за ним, а море содержит не только чудеса, но и опасности.

Актёры и персонажи

Производство 
В августе 2010 года директор Sky1, Стюарт Мёрфи анонсировал появление нескольких новых телесериалов, включая 12-серийный многомиллионный проект про Синдбада-морехода, создаваемый компанией Impossible Pictures, известная созданием научно-фантастического сериала Портал юрского периода для канала ITV. Заявление было сделано в надежде на репутацию Sky1 в показе преимущественно зарубежных сериалов, чтобы «сместить бюджет» в сторону «земных уровней траты». Также было заявлено, что сериал планируется, как имеющий «амбиции Lost и темп 24». Съёмки начались на Мальте в феврале 2011 года.

Вещание и критика 
Стюарт Мёрфи, руководящий проектом, объяснил, что шоу предложит альтернативный взгляд на персонажа и историю, которая может привлечь «более молодую, клёвую семью, которой нравятся сексуальные и крутые герои.» Телесериал был изначально задуман для показа на осень 2011 года, но по неизвестным причинам показ был отложен до лета следующего года. Сериал стартовал на Sky1 8 июля 2012 года в 19:00. Первый эпизод смотрели 1.06 миллионов зрителей, что составило 4,7 % от всей аудитории. Достигнув пика на 1.25 миллионов зрителей, шоу стало обладать самым высоким рейтингом на платном телевидении в вечерне-ночное время. Первый эпизод увидел значительный успех, что было видно по финальному количеству зрителей, около 1,914. Однако в последующие недели последовал постепенный спад.

Sinbad был также продан другим телевизионным сетям по всему миру, начиная с BBC Worldwide. Во Франции премиум-канал Canal+ заранее купил права на показ сериала в феврале 2012 года. Bell Media, канадская вещательная сеть, купила Sinbad и показана на своём канале Space. Nine Network также купила права на показ сериала в Австралии. Однако позже BBC забрала права от Nine и продала их Australian Broadcasting Corporation вместо этого, которая запустила сериал в эфир 8 сентября 2012 года. Syfy приобрела права на трансляцию сериала в США.

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 «Синдбад» на Sky1
 

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2012 году
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании в жанре фэнтези
Телесериалы на английском языке
Синдбад Мореход
Экранизации сказок «Тысяча и одна ночь»
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2012 году